Степан Афанасьевич Саввин известный под псевдонимом — Кун Дьирибинэ (; , Болтогинский наслег, Чурапчинский улус, Якутская область, Российская империя — ) — якутский советский -, , . Член Союза писателей СССР (с 1944).

Биография 
Якут по происхождению. Получил образование в начальной школе. Работал в волостном ревкоме.

Участник Гражданской войны. В составе ЧОН (Части особого назначения) сражался под Тулагино-Кильдямском (1922) и Амгинском (1923).

В 1924—1929 годах учился в Якутском педагогическом техникуме (ныне Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева). Позже работал в Органах ГПУ — НКВД.

В 1933 году окончил Коммунистический университет трудящихся Востока имени И. В. Сталина. Редактировал газету «Кыым».

Участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 по 1945 год. Автоматчик. Участник Сталинградской битвы. После окончания войны работал редактором Якутского книжного издательства «Бичик», литературным сотрудником редакции журнала «Хотугу сулус».

Творчество 
Дебютировал, как сатирик-баснописец и фельетонист в 1925 году. Темой его произведений было изобличение пережитков прошлого и классовых врагов. Сатирическому мастерству поэт учился у Д. Бедного.

Кун Дьирибинэ выступал и с лирическими стихотворениями. Одно из них — «Винтовке моей пятизарядной» стало массовой песней. В стихотворении «Кузнецы» воспеваются строители новой эпохи.

Занимался переводами на якутский язык. Им переведены «Мать» М. Горького, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Конёк-Горбунок» П. Ершова, «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры, «Далеко от Москвы» В. Ажаева, «Жатва» Г. Николаевой и другие.

Избранные произведения 
 «Тураахтаах күүдээх»
 «Тастыҥ лааппы „талбыт табаара“»
 «Көбүөхтүүрүн аанньа күөх киһиргэс»
 «Уустарга»
 «Бэркэ таптыыр биэбэккэбэр, биэстэ эстэр бинтиэпкэбэр»

Награды 
 Орден Ленина,
 Орден Славы III степени,
 Орден «Знак Почёта»,
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 медали СССР
 Почётные грамоты

Литература 
 С. П. Ойунская. 100 лет со дня рождения С. А. Саввина — Кун Дьирибинэ, поэта, переводчика
 Күн Дьирибинэ. Рафаэль Баҕатаайыскай. «Алгыс курдук саныыбын». — Дь.: «Бичик», 2003.

Ссылки 
 Саввин Степан Афанасьевич

Якутские поэты
Члены Союза писателей СССР
Сатирики СССР
Участники Гражданской войны в России
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Переводчики на якутский язык
Литераторы, известные под псевдонимами
Баснописцы